Dois Irmãos (portugiesisch für zwei Brüder) steht für folgende geografische Objekte in Brasilien:

 Dois Irmãos, Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Dois Irmãos do Buriti, Gemeinde im Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 Dois Irmãos do Tocantins, Gemeinde im Bundesstaat Tocantins
 Morro Dois Irmãos, Felsformation im Stadtgebiet von Rio de Janeiro
 Morro Dois Irmãos (Fernando de Noronha), Felsformation in Fernando de Noronha, Bundesstaat Pernambuco